— японский топоним и псевдоним:

 Эдогава — река в Японии на острове Хонсю, рукав реки Тоне
 Эдогава — один из 23 специальных районов Токио
 Эдогава Рампо (настоящее имя Таро Хираи, 1894—1965) — японский писатель и критик, основатель современного японского детективного жанра
 Эдогава Ранко (настоящее имя Омия Мацу, 1913—1990) — японская актриса театра и кино, певица
 Сад Син-Эдогава — старинный японский сад в районе Бункё в Токио
 Конан Эдогава — главный герой манги Detective Conan